Ryu peut désigner :
 ryū, le dragon japonais ;
 Ryu, personnage des jeux vidéo Street Fighter ;
 ryū, école d'arts martiaux japonais ;
 Ryu☆, nom de scène de Ryutaro Nakahara, disc-jockey japonais.